Hagberg är ett svenskt efternamn, som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Hagberg 3 942
 Hagbergh 9
Tillsammans blir detta 3 951 personer.

Personer med efternamnet Hagberg

 Anders Hagberg (född 1958), musiker och kompositör
 Ann-Christine Hagberg (född 1948), simmare
 Arne Hagberg (1919–2011), växtförädlare
 Augusta Hagberg (1863–1939), journalist och översättare

 Bengt Hagberg (1923–2015), läkare
 Brita Hagberg (1756–1825), soldat förklädd som man

 Carl August Hagberg (1810–1864), språkman och översättare
 Carl Gustaf Hagberg (1862–1949), missionär och präst
 Carl-Göran Hagberg (1922–2001), tecknare och grafiker
 Carl-Henrich Hagberg (1917–1983), militär
 Carl Peter Hagberg (1778–1841), präst
 Christin Hagberg (född 1958), politiker, socialdemokrat

 Edvin Hagberg (1875–1947), seglare
 Elsa Hagberg (1903–1963), sångerska
 Emil Hagberg (1862–1921), arkitekt
 Erik Hagberg, flera personer
 Eric Hagberg (1894–1981), läkare
 Erik Hagbergh (1900–1988), justitieråd
 Erik Hagberg (politiker) (1891–1982), tidningsman och politiker
 Erik Hagberg (skogsvetare) (1905–1984), skogsvetare
 Erik Hagberg (sprinter) (född 1995)
 Esbjörn Hagberg (född 1950), biskop

 Fredrik Hagberg (född 1986), högerextrem aktivist
 Fritiof Hagberg (född 1996), norsk bandyspelare

 Gunlög Hagberg (född 1931), skådespelare och sångerska
 Gunnar Hagbergh (1891–1972), militär
 Gustaf Hagberg  (1882–1936)), grosshandlare
 Göran Hagberg (född 1947), fotbollsmålvakt

 Hanna Hagberg (1877–1968), svensk-norsk författare och diktare
 Hans Hagberg (1938–2021), officer i flygvapnet
 Harry Hagberg (1924–1987), journalist
 Henriette Hagberg (1833–1905), balettdansös
 Henrik Hagberg (född 1955), läkare, professor i obstretik
 Hilding Hagberg (1899–1993), politiker och tidningsman, kommunist

 John Wilhelm Hagberg (1897–1970), sångare
 Johnny Hagberg (född 1952), präst
 Jonas Hagberg (1788–1839), stadsarkitekt

 Karl August Hagberg (1865–1944), publicist och översättare
 Karl-Erik Hagberg (1919–1999), målare
 Knut Hagberg, flera personer
 Knut Hagberg (militär) (1895–1988), militär
 Knut Hagberg (författare) (1900–1975), författare och tidningsman

 Lars-Ove Hagberg (1941–2007), politiker, vänsterpartist
 Liselott Hagberg (född 1958), politiker, liberal
 Louise Hagberg (1868–1944), folklivsforskare

 Magnus Hagberg (född 1970), museiman
 Marianne Hagberg (1921–1986), skulptör
 Mattias Hagberg (född 1975)), journalist, debattör och författare
 Michael Hagberg (född 1954), politiker, socialdemokrat

 Patrik Hagberg (född 1984), innebandyspelare
 Pererik Hagberg (1945–2020), medeldistanslöpare

 Rikard Hagberg (1865–1935), folkskollärare och liberal politiker
 Rune Hagberg, flera personer
 Rune Hagberg (konstnär) (1924–2015)
 Rune Hagberg (regissör) (1918–2006)

 Sture Hagberg (1924–1993), läkare
 Sven Emil Hagberg (1846–1927), präst
 Sven-Axel Hagberg (1922–1980), militär

 Theodor Hagberg (1825–1893), språkman och författare

 Ulf Erik Hagberg (1932–2012), arkeolog

Svenska efternamn